Бакча́р:

 Бакчар — река в Томской области.
 Бакчар — село в Томской области.